Geografia:
 Munic, ciutat capital de Baviera i la tercera ciutat més gran d'Alemanya
 Munich (Dakota del Nord), municipi dels Estats Units

 Altres:
 Munich (empresa), empresa amb seu a Capellades fabricant de calçat esportiu.
 Munich (pel·lícula)''', pel·lícula de Steven Spielberg estrenada el 2005